Schykowski ist eine eingedeutschte Variante des polnischen Familiennamens Szykowski. Bekannte Namensträger sind

 Hans Schykowski (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Joachim Schykowski (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Wolf-Niklas Schykowski (* 1993), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Schikowski